In Old California steht für:

 In Old California (1910), US-amerikanischer Kurzfilm von David Wark Griffith 
 In Old California (1929), US-amerikanischer Film von Burton L. King 
 In Old California, Originaltitel von Der Draufgänger von Boston, US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1942